Киз () — английская фамилия.

Известные носители:
 Киз, Алиша (род. 1981) — американская певица, пианистка, поэтесса и композитор, лауреат двенадцати наград «Грэмми».
 Киз, Анетта (настоящее имя Анета Шмрхова, ; род. 1983) — чешская порноактриса и модель ню.
 Киз, Грегори (род. 1961) — американский писатель жанров фэнтези и научной фантастики, автор романов по мотивам Звёздных войн, Вавилона-5 и The Elder Scrolls.
 Киз, Дэниел (1927—2014) — американский писатель и учёный-филолог.
 Киз, Мэдисон (род. 1995) — американская теннисистка.
 Киз, Ричард (род. 1957) — британский теле- и радиоведущий, спортивный комментатор.
 Киз, Теренс Хамфри (1877—1939) — британский генерал, дипломат.
 Киз, Уэйд (1821—1879) — видный политик Конфедеративных Штатов Америки.

См. также